Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2015 rozegrane zostały między 28 marca a 5 kwietnia 2015 w Halifaxie w Halifax Metro Centre.

Tytułów mistrzowskich z 2014 bronili Norwegowie.



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Jeden zespół z Challenge'u Ameryk
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku
 
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy

Reprezentacje

Round Robin 

W - wygrane; P - przegrane; S - przejęte; B - zremisowane; D - dla; Pr - przeciwko

Sesja 1. 
28 marca 2015; 14:30

Sesja 2. 
28 marca 2015; 19:30

Sesja 3. 
29 marca 2015; 9:30

Sesja 4. 
29 marca 2015; 14:30

Sesja 5. 
29 marca 2015; 19:30

Sesja 6. 
30 marca 2015; 9:30

Sesja 7. 
30 marca 2015; 14:30

Sesja 8. 
30 marca 2015; 19:30

Sesja 9. 
31 marca 2015; 9:30

Sesja 10. 
31 marca 2015; 14:30

Sesja 11. 
31 marca 2015; 19:30

Sesja 12. 
1 kwietnia 2015; 9:30

Sesja 13. 
1 kwietnia 2015; 14:30

Sesja 14. 
1 kwietnia 2015; 19:30

Sesja 15. 
2 kwietnia 2015; 9:30

Sesja 16. 
2 kwietnia 2015; 14:30

Sesja 17. 
2 kwietnia 2015; 19:30

Tie-breaker 
3 kwietnia 2015; 14:30

Play-off

1-2 
3 kwietnia 2015; 19:30

3-4 
4 kwietnia 2015; 14:30

Półfinał 
4 kwietnia 2015; 19:30

Mały finał 
5 kwietnia 2015; 10:00

Finał 
5 kwietnia 2015; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Tim Hortons Brier 2015
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 

2015
2015 w curlingu
2015 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Halifax (miejscowość w Kanadzie)